Пётр Абра́мов:
 Абрамов, Пётр Александрович (1923—1983) — Герой Советского Союза.
 Абрамов, Пётр Валерьевич (род. 1978) — российский актёр, германист.
 Абрамов, Пётр Петрович (1915—2007) — подполковник, Герой Советского Союза.